Солитер (от  — «одинокий», «уединённый») — многозначный термин.

 Солитер (в Windows) — карточная игра-пасьянс Свободная ячейка.
 Солитер — игра с фишками.
 Солитёр — ленточный червь, например бычий солитёр.
 Солитер (устар.) — крупный бриллиант, вправленный в украшение отдельно, без других камней.
 Солитер — одиночная посадка растения.

См. также 
 Солитаир

Примечания